Andries Hoogerwerf (atleet en natuurbeschermer) (1906-1977), Nederlands atleet, zoöloog en natuurbeschermer
 Andries Hoogerwerf (politicoloog) (*1931), Nederlands politicoloog en bestuurskundige